Vincent Maisonneuve est un journaliste québécois, qui travaille pour la Société Radio-Canada à Montréal.

Fils du journaliste Pierre Maisonneuve, il fait ses débuts comme journaliste à la télévision de Radio-Canada à Régina, en Saskatchewan, où il couvre les nouvelles locales pour le compte du Téléjournal/Saskatchewan, connu à l'époque sous le nom de Saskatchewan ce soir. Après trois ans de journalisme dans l'Ouest, Maisonneuve revient à Montréal pour tenter sa chance comme journaliste surnuméraire. Talentueux, il gagne peu à peu la confiance de ses patrons, qui lui confient des tâches de plus en plus lourdes. Il est notamment appelé en 2007 à couvrir le procès de Conrad Black, à Chicago, en remplacement de la journaliste judiciaire Isabelle Richer qui est en vacances.

Jusqu'en 2008, il couvre différents événements sans se voir attribuer de champ de couverture particulier. Puis, à sa demande à l'été 2008, le rédacteur en chef de Radio-Canada, le journaliste Pierre Tourangeau, l'affecte à la couverture des nouvelles économiques aux côtés du journaliste-vedette Gérald Fillion.

Il a été jusqu'en 2022 reporter au Téléjournal Grand Montréal animé par Patrice Roy.

Il travaille maintenant au sein de l'équipe de l'information radio comme rédacteur et reporter.

Journaliste québécois
Naissance en 1968
Naissance à Montréal